Plaats in Indonesië
 Pesisir (Besuki), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Pesisir (Limapuluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau